La ligne rouge du métro de Delhi est une ligne de métropolitain du métro de Delhi. Elle est chronologiquement la première ligne du réseau, inaugurée le . Ayant connu trois extensions, la ligne comporte aujourd'hui 21 stations et totalise . À l'exception de la station Shastri Park au niveau du sol, la ligne est entièrement aérienne et traverse la rivière Yamunâ sur un viaduc.

Histoire

Chronologie 
  : Shahdara - Tis Hazari
  : Tis Hazari - Inderlok
  : Inderlok - Rithala
  : Shahdara - Dilshad Gardens

Tracé et stations

Stations particulières ou à thème

Ateliers

Plan des voies

Exploitation 
La ligne est exploitée par Delhi Metro Rail Corporation.

Matériel roulant

Le personnel d'exploitation

Tarification et financement

Trafic

Tourisme

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des stations du métro de Delhi

Liens externes 

 Rouge